Bargen steht für folgende geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Bargen (Helmstadt-Bargen), Ortsteil von Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bargen (Rehm-Flehde-Bargen), Ortsteil von Rehm-Flehde-Bargen. Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Bargen (Engen), Stadtteil von Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Bargen (Erfde), Ortsteil von Erfde, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

in der Schweiz:
 Bargen BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Seeland, Kanton Bern
 Bargen SH, Gemeinde im Bezirk Schaffhausen, Kanton Schaffhausen

in Polen:
 Bargen, deutscher Name von Barkowo (Żmigród), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien

Bargen ist der Familienname folgender Personen:

 Ascan von Bargen (* 1976), deutsch-italienischer Schriftsteller und Fantasyautor
 Carl von Bargen, bekannt als Carl von Bergen (1853–1933), deutscher Maler
 Daniel von Bargen (1950–2015), amerikanischer Schauspieler
 Henning von Bargen (* 1959), deutscher Soziologe, Pädagoge und Autor
 Philine von Bargen (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Raphael von Bargen (* 1977), deutscher Schauspieler
 Rolf von Bargen (1921–1994), deutscher Journalist
 Werner von Bargen (1898–1975), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Barge